

Persone 
 Amedeo Grieco (1983) – attore italiano.
 David Grieco (1951) – regista, sceneggiatore, attore e giornalista italiano.
 Eva Grieco (1984) – danzatrice e attrice italiana.
 Gaetano Grieco (1982) – calciatore italiano.
 John Grieco (...) – allenatore di football americano statunitense.
 Maria Patrizia Grieco (1952) – dirigente d'azienda italiana, presidente di Enel, direttrice di Anima Holding.
 Richard Grieco (1965) – attore e modello statunitense.
 Rodolfo Grieco (1938) – cantante, compositore e arrangiatore italiano.
 Ruggero Grieco (1893-1955) – politico italiano.
 Sergio Grieco (1917-1982) – regista e sceneggiatore italiano.
 Vito Grieco (1971) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano.

Pagine correlate 
Greco